

Muzyka 
 Numbers – amerykański zespół muzyczny
 Numbers – brytyjska wytwórnia muzyczna
 Numbers – album Cata Stevensa
 Numbers – album zespołu Rufus
 Numbers – album duetu MellowHype
 „Numbers” – piosenka Basshuntera z albumu Bass Generation